Тургеневская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

 Тургеневская улица — улица во Владикавказе.
 Тургеневская улица — улица в Шевченковском районе Киева.
 Тургеневская улица — улица в Орле.
 Тургеневская улица — торговая улица в центре Ростова-на-Дону.